Plaats in Indonesië
Pulau Betung (Pemayung), een plaats in het regentschap Batang Hari van de provincie Jambi, Sumatra
Pulau Betung (Pampangan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra